Schwerd ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schwerd (1883–1966), deutscher Lehrer
 Daniel Schwerd (* 1966), deutscher Informatiker, MdL (ehemals PIRATEN)
 Friedrich Schwerd (1872–1953), Professor für Werkzeugmaschinen an der Technischen Hochschule Hannover 
 Friedrich Magnus Schwerd (1792–1871), deutscher Gymnasiallehrer, Geodät, Astronom und Physiker